Tit Anni Papià Miló, magistrat romà
 Miló de Crotona, atleta grec i general de Crotona
 Miló de l'Epir, general del rei Pirros de l'Epir
 Miló (assassí), magnicida epirota
 Miló de Berea, oficial macedoni
 Miló de Narbona, comte de Narbona